L'adjectif punique qualifie ce qui a trait aux Carthaginois de l'Antiquité. Il vient du latin punicus ou poenicus (même sens), dérivé du nom , lui-même issu du grec  qui signifiait à la fois « Phénicien » et « Carthaginois ».

Sciences et techniques 
 Le Fadet punique (Coenonympha lyllus ou Coenonympha pamphilus lyllus) est un papillon de la famille des Nymphalidae (sous-famille des Satyrinae).
 Le Faune punique (Hipparchia powelli) est un papillon de la famille des Nymphalidae (sous-famille des Satyrinae).

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Les guerres gréco-puniques (600-265 av. J.-C.) sont une série de conflits qui ont opposé les Grecs aux Carthaginois pour le contrôle de la Méditerranée occidentale et notamment de la Sicile. On distingue en particulier :
 la première guerre gréco-punique (480), entre une alliance menée par Carthage et les cités grecques de Syracuse et d'Agrakas. Elle se termina par la défaite de Carthage ;
 la deuxième guerre gréco-punique (410-340), une succession de conflits opposant Carthage à Syracuse. Longtemps incertaine, la guerre s'acheva par un statu quo ;
 la troisième guerre gréco-punique (315-307), opposant Carthage et ses alliés à Syracuse, qui y perdit son rôle de puissance méditerranéenne majeure.
 Les guerres puniques sont trois guerres qui ont opposé, durant plus d’un siècle, la Rome antique au royaume de Carthage :
 la première guerre punique (264-241 av. J.-C.), qui se termine par le contrôle de la Sicile par les Romains, et par l'imposition à Carthage d'un lourd tribut ;
 la deuxième guerre punique (218-201 av. J.-C.), qui se déroule en Europe jusqu'en 203 puis en Afrique, et se termine par un traité de paix très défavorable à Carthage, qui doit notamment abandonner ses possessions en Ibérie et aux Baléares ;
 la troisième guerre punique (149-146 av. J.-C.), qui se termine par l'anéantissement de la cité punique, qui est rasée.
 Les échelles puniques sont des installations côtières à finalité commerciale créées par Carthage sur le littoral nord-africain, à des distances les unes des autres équivalentes à une journée de navigation.

Linguistique 
 Le punique, ou phénico-punique, est une variété du phénicien, une langue sémitique éteinte. Il était parlé pendant l'Antiquité en Afrique du Nord et dans plusieurs îles méditerranéennes.
 L'alphabet punique est une ramification de l'alphabet phénicien utilisée jusqu'au  pour écrire la langue punique. On en distingue deux variantes, le punique classique (traditionnellement utilisé pour les inscriptions monumentales) et le néo-punique (de forme cursive, utilisé partout ailleurs).
 L'expression foi punique, transcrite du latin, est synonyme de « mauvaise foi et perfidie ». Employée par Balzac, elle est considérée comme vieillie.

Littérature 
 La Guerre punique est un poème épique racontant la deuxième guerre punique, écrit par Silius Italicus vers la fin de la dynastie des Flaviens.